Jenatzy bezeichnet:

 Camille Jenatzy (1868–1913),  belgischer Automobilrennfahrer und Konstrukteur von Elektroautos
 den Markennamen Jenatzy des französischen Unternehmens Compagnie Générale des Transports Automobiles, geleitet von Camille Jenatzy
 Jenatzy-Martini, belgischer Automobilhersteller